Plusminus kan avse

 Plus–minustecken – matematisk symbol
 Plus/minus-statistik – kriterium för individuell värdering av spelare inom vissa lagidrotter, speciellt ishockey
 Plus & Minus vattenvirvlare – anordning för påstått hälsobringande vattenbehandling